Арте́м Леоні́дович Капи́ця (; , м. Хмельницький) — священнослужитель ПЦУ (Православна церква України),  магістр богослов'я, викладач богословсько-релігієзнавчих дисциплін, учасник бойових дій, член Спілки НМПУ (Незалежна медіа-профспілка України).

Біографія 
Капиця Артем Леонідович, народився 30 вересня 1993 року в сім'ї православних християн у м. Хмельницький.

Освіта 
У 2000 році пішов на навчання до першого класу НВК № 6 м. Хмельницького.

Пізніше продовжував навчатися у середній загальноосвітній школі I-III ступенів «Лідер» м. Львів яку успішно завершив у 2011 році.

У цьому ж році вступив на заочне навчання до Львівської Православної Богословської Академії УПЦ КП яку закінчив у 2016 році. Під час навчання брав участь у презентації Атласу Біблійної історії.

Успішно захистивши бакалаврську роботу на тему «Християнські вчення про ангельські світи» отримав диплом «Бакалавр богослів'я, вчитель богословсько-релігієзнавчих дисциплін».

У 2018 році поступив на Магістратуру того ж закладу. Яку успішно закінчив у 2020 році захистивши роботу на тему: “Військове священство в сучасних Українських реаліях: служіння і виклики”. Отримавши диплом “Магістра Богослівя”.

Армія 
2013 — 2016 роках — служба у армії в лавах Національної гвардії України (Внутрішні війська МВС України) за контрактом, сержант (учасник бойових дій).

2 квітня 2015 року Головним управлінням Національної гвардії України удостоєний статусом ветерана війни – учасника бойових дій та нагороджений відповідною медаллю.

17 лютого 2016 року Указом Президента України №53/2016 нагороджується відзнакою «За участь в антитерористичній операції» та відповідною медаллю.

Послух 
Від жовтня 2003 року почав прислуговувати на богослужіннях храму «Всіх Святих землі Української» м. Хмельницького при секретарі Хмельницької Єпархії, настоятелі митр. прот. Володимирі Марущаку. 

З 2008 року виконував послух іподиякона у митрополита Хмельницького і Кам'янець-Подільського Антонія (Махота).

Священство 
26 червня 2016 року архієпископом Чернігівським і Ніжинським Євстратієм (Зоря) був рукоположений у сан диякона в Храмі Всіх Святих, м. Ніжин.

12 липня 2016 року архієпископом Чернігівським і Ніжинським Євстратієм (Зоря) був рукоположений у сан священика у храмі святих первоверховних апостолів Петра і Павла у селі Озерне Козелецького району Чернігівської області.

Укази 
25 липня 2016 року призначений настоятелем та головою Парафіяльної ради церкви Різдва Пресвятої Богородиці у селі Пархимів Козелецького району Чернігівської області.

27 лютого 2017 року звільняється з посади настоятеля та голови Парафіяльної ради церкви Різдва Пресвятої Богородиці та почисляється за штат Чернігівської Єпархії.

30 травня 2017 року прийнятий в штат Хмельницької Єпархії.

24 грудня 2017 року рішенням Комітету НМПУ прийнятий до Незалежної медіа-профспілки України поза осередками м. Хмельницького.

16 січня 2018 року указом митрополита Хмельницького і Кам'янець-Подільського Антонія (Махота) до свята Різдва Христового нагороджений наперсним хрестом.

30 березня 2018 року відповідно до Указу Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, нагороджений церковною медаллю “За жертовність і любов до України”.

24 серпня 2018 року отримав медаль та подяку Міністра оборони України за активну участь у підготовці та проведенні параду військ з нагоди 27-ї річниці незалежності України та 100-річчя відродження української державності, також нагороджений грамотою від Голови Синодального управління військового духовенства митрополита Іоана (Яременка).

Капеланство

Діяльність 
Проводить лекції та бесіди із настановчим словом щодо навчання, обходячи кожен підрозділ обов'язковим є проведення духовних розмов а також було проведено зустріч яка проходила 19 грудня 2017 року для військових сиріт і вдів, а також сімей військовослужбовців, що проходили службу в АТО. Також військовослужбовці ракетної частини Хмельницького, в супроводі свого духовного наставника – ієрея Артема Капиці, одною з груп пішою ходою регулярно вирушають до участі в Божесвенній Літургії до кафедрального собору на честь св. ап. Андрія Первозванного, що на вулиці Козацькій. Більшість прибулих воїнів, після попередньої молитовної підготовки, удостоюються таїнства Сповіді та причастилися Тіла і Крові Господа нашого Ісуса Христа.

З нагоди дня місцевого самоврядування в обласному центрі відбулися урочистості, у яких взяли участь голова обласної ради Михайло Загородний, голова облдержадміністрації Олександр Корнійчук, голови районних рад, народні депутати України, сільські, селищні, міські, голови об’єднаних територіальних громад, голови райдержадміністрацій, делегації з усіх куточків краю, а також громадські активісти та релігійні діячі. Участь у заході взяв священик Артем Капиця – капелан військової частини А4239

2 грудня 2017 року у Національній академії сухопутних військ успішно завершив перший базовий курс військових капеланів для ЗС України. Із завершенням курсу від імені начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних Сил України Віктора Муженка капеланів привітав заступник начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗС України полковник Олег Бойко. Під час навчань відвідав альма-матер.

9 листопада 2017 року у місті Хмельницькому відбулись урочистості з нагоди 20-річчя з дня заснування військової частини А4239, у заходах взяли голова єпархіального відділу військового духовенства священик Димитрій Махота і капелан в/ч А4239 священик Артем Капиця.

9 вересня 2017 року, на запрошення ректора Хмельницької Національної Академії Державної Прикордонної Служби України генерал-майора Олега Шинкарука, митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній взяв участь в урочистостях з нагоди присяги курсантів першого курсу а військовий капелан священик Артемій Капиця після складання присяги курсантами на вірність українському народові священик окропив воїнів освяченою водою.

Під час візитації до академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького Святійший Патріарх Філарет звершив чин молебню, під час якого були піднесені молитви до Господа за всіх присутніх, перемогу українського війська над супротивниками та за всю Україну, прямуючи до каплиці Святого Архістратига Божого Михаїла та всіх небесних воїнств, біля якої Патріарха зустрічав військовий капелан академії ієрей Дмитро Махота та військовий капелан А4239 ієрей Артем Капиця.

28 липня 2017 року з нагоди свята Хрещення Київської Руси-України священики Хмельницької Єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, а саме головний капелан військового духовенства єпархії ієрей Дмитро Махота та заступник голови ієрей Артем Капиця завітали до серійного заводу «АНТОНОВ»,  на якому проводилась підготовка Хмельницької Національної Академії Прикордонної Служби України імені Богдана Хмельницького, з нагоди державного свята Дня незалежності України.

З військовослужбовцями згідно з планом відділу щодо роботи з особовим складом військовим капеланом ієреєм Артемом Капицею проводиться тематична лекція про історію Першого Вселенського Собору, свята Вознесіння, Святої Трійці та інших прийдешніх свят.

11 квітня 2018 року з нагоди Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів провів панахиду та покладання квітів до братської могили в’язнів колишнього Раківського концтабору “Шталаг-355”, що розташована на території Хмельницької 19-ї ракетної бригади.

У вересні 2018 звільнений з посади капелана згідно поданого прохання.

Каплиця 

Каплиця (в стані будівництва) мч. Нестора Солунського.

Керівництво і працівники на чолі з Кирилюком Іваном Івановичем тепло зустріли гостей; а ті, в свою чергу, передали слова вітання від митрополита Антонія, поздоровили колектив підприємства з професійним святом – Днем працівника лісу, що відзначається 17 вересня, та подякували за сприяння розбудові Церкви Христової, зокрема – в допомозі будівельними матеріалами, необхідними військовій частині при перекритті богослужбової каплиці.

Посилання

Джерела 
Біографія із офіційної сторінки  // AGIOS.info

Біографія  // religion.at.ua

Публікації  // Я КорреспонденТ

Статті із газет  // Газета Хмельницької міської ради "Проскурів"
 

Уродженці Хмельницького